Pucki bezeichnet:

 Das Maskottchen der Thomas Sabo Ice Tigers
 Eine Jugendbuchreihe von Magda Trott

Siehe auch:
 Pukki
 Puky